Léon Renard peut désigner :

 Léon Renard (1836-1922), homme politique français ;
 Léon Renard (1836-1916), homme politique français.